La Maison des Consuls peut faire référence à :

 La maison des Consuls, à Luzech,  dans le Lot.
 La maison des Consuls, à Périgueux, en Dordogne.
 La maison des Consuls, à Riom, dans le Puy-de-Dôme.
 La Maison des Consuls (Saint-Mitre-les-Remparts), dite "Ancienne maison des consuls", à Saint-Mitre-les-Remparts, dans les Bouches-du-Rhône.